Кубок мира по шорт-треку 2014—2015 () — международный турнир по шорт-треку, проходивший с 7 ноября 2014 года по 15 февраля 2015 годов. Состоял из 6 этапов.

Призёры

Мужчины

Солт-Лейк-Сити 7–9 Ноября 2014

Монреаль 14–16 Ноября 2014

Шанхай 12–14 Декабря 2014

Сеул 19–21 Декабря 2014

Дрезден 6–8 Февраля 2015

Эрзерум 13–15 Февраля 2015

Женщины

Солт-Лейк-Сити  7–9 Ноября 2014

Монреаль 14–16 Ноября 2014

Шанхай 12–14 Декабря 2014

Сеул 19–21 Декабря 2014

Дрезден 6–8 Февраля 2015

Эрзерум 13–15 Февраля 2015

Итоговый зачёт

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Ссылки 
 результаты на сайте ИСУ
 Итоговая классификация 500 м женщины
 Итоговая классификация 1000 м женщины
 Итоговая классификация 1500 м женщины
 Итоговая классификация 3000 м эстафета женщины
 Итоговая классификация 500 м мужчииы
 Итоговая классификация 1000 м мужчииы
 Итоговая классификация 1500 м мужчииы
 Итоговая классификация 5000 м эстафета мужчииы

Кубок мира по шорт-треку